Molekulska formula -{C16H12Cl2N2O}- se može odnositi na:

 Klorohalon
 Diklazepam
 Ro5-4864
 SL-164